Єрмо́лов — російське прізвище. Жіноча форма — Єрмолова.

Відомі носії 
Єрмолов
 Єрмолов Микола Григорович — радянський діяч органів державної безпеки.
 Єрмолов Микола Петрович — український режисер-документаліст.
 Єрмолов Олексій Петрович (1777—1861) — російський полководець та державний діяч.
 Єрмолов Петро Васильович (1887—1953) — радянський кінооператор.

Єрмолова
 Єрмолова Валентина Іванівна — автор романів, сценарист. Член Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки письменників України.
 Єрмолова Ірина Володимирівна (нар. 1969) — російська театральна актриса. Заслужена артистка Росії (2005).
 Єрмолова Марія Миколаївна (1853—1928) — російська актриса.

Див. також 
 3657 Єрмолова (3657 Ermolova) — астероїд головного поясу.
 Єрмилов